Eddisbury est une circonscription électorale britannique.
 Eddisbury est un ancien hundred du Cheshire.
 Le fort d'Eddisbury est une ancienne forteresse située près de Delamere, dans le Cheshire.
 Baron Eddisbury est un titre de noblesse de la pairie du Royaume-Uni.